Le championnat de France de tennis 1896, organisé par l'USFSA, se déroule les dimanches 21 (double), 28 juin (premiers tours) et 5 juillet (demi-finales et finale) au Tennis club de Paris.

Le tournoi est remporté en simple par André Vacherot pour la troisième année consécutive. Le championnat de double a vu la victoire des britanniques Vines et Warden (Olympique), sur les frères André et Marcel Vacherot (Racing Club). La compétition est ouverte aux joueurs étrangers licenciés dans un club français.

Résultats

Simple

Double

Références 

1896
France
Sport en France en 1896